USS Altamaha, ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al río Altamaha de Georgia.

 El , fue un portaaviones de escolta transferido a la Royal Navy tras ser completado en 1942, donde fue renombrado HMS Battler.

 El , fue un portaaviones de escolta que sirvió en el océano Pacífico entre 1942 y 1945.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos